Božićna je naziv pjesme zagrebačkog glazbenog projekta i benda BrudBBB, izašla 17. prosinca 2018. godine. na izdavačkoj kući Fantom Studio Production.

Pozadina i stil 
Duo iz benda već je godinama želio napraviti originalnu božićnu pjesmu, te su spletom okolnosti dospjeli u Laboratorij, Fantom Studio početkom prosinca 2018. S obzirom na to da je Brud u kratkom vremenskom roku napisao cijeli tekst i info melodiju, cijelo snimanje je završilo prilično brzo.    

Tada je to bilo zlatno doba Bandića, kad je zagrebački advent bio nekoliko godina proglašen najboljim u Europi i stvarno je bio dobro organiziran i lijep, no taj sjaj nije odražavao istinu koju smo mi u ono doba živjeli. Taj kontrast javnosti da je sve savršeno ali mi koji živimo u ovome gradu, koji držimo oči otvorenima, znali smo da nije sve tako sjajno kao što se predstavlja na van. Imao sam nešto za reći. To je pjesma poricanja istine i realnosti u kojoj živimo. izjavio je Brud dajući intervju za glazbeni portal Underground novosti.   

Pjesma žanrovski kombinira hip hop i elemente popa i R&B-a. Otkako sam prvi put čuo Brudovu uvodnu melodiju za pjesmu, znao sam da joj hoću dat prizvuk Songkillersa, barem u muzičko harmonijskom smislu., komentirao je Fantom prilikom promocije singla u zagrebačkom noćnom baru Višeslav. Pjesma je objavljena tjedan dana prije Badnjaka, 17. prosinca 2018., te je vrlo brzo postala božićni glazbeni standard na tulumima.

Spot i tematika 
 
Ubrzo nakon objavljivanja pjesme, bend je izdao i prateći spot za pjesmu, ujedno i prvi takav u povijesti benda. Spot prati BrudBBB-a kao glavnog aktera, kako prolazi zagrebačkim adventom te u svojem rodnom kvartu Dupcu. 

Tematika teksta je kritika iskrivljenog značenja Božića i darivanja, a obuhvaća i socijalni aspekt. Pohlepa, bezobzirnost, financijska kriza i njene posljedice, iskrivljene vrijednosti i ljudsko licemjerje samo su neki od elemenata na koje Brud skreće pažnju. Pjesma ima i poneke humoristične dijelove i reference, te igru riječi.

Track listing 
Digital single

Produkcija 

 BrudBBB - vokal
 Fantom – bas, klavijature, programiranje

 Autor glazbe: BrudBBB, Fantom
 Autor teksta: BrudBBB
 Produkcija: Fantom
 Miksanje i master: Fantom
 Snimljeno: Laboratorij (Fantom Studio)

Izvori 

 Underground novosti - BrudBBB - Godine kreative - intervju
 Bandcamp - Božićna - zasluge snimanja

Vanjske poveznice 
 Bandcamp Službena Bandcamp stranica BrudBBB-a
 #BrudBBB Instagram
 Lyrics.com
 YouTube službeni YouTube kanal izdavačke kuće Fantom Studio Production

Singlovi iz 2018.